Спецтехника:
 Техника (в т.ч. автомобильная, электронная (для оперативно-разыскной деятельности и пр.), военная) специального назначения.
 Спецтехника — журнал.

См. также